Gleason pode se referir a:
Gleason (cidade), Tennessee
Escore de Gleason, utilizado no estadiamento do câncer de próstata

Desambiguação